Carl Lundberg kan syfta på:

 Carl August Lundberg (1843–1922), skolman, rektor för Norra latin
 Carl Ludvig Lundberg (1859–1926), fackföreningsman